Ку́бок Ла́твии по футбо́лу 2022 го́да (официальное название — Atbildīgas spēles Кубок Латвии по футболу) — 81-й розыгрыш Кубка Латвии по футболу.

1/128 финала 

 Албертс (Рига), Лиелупе (Юрмала), Упесциема Warriors, Плявиняс ДМ, Academy/LSPA (Рига), ЮФК Даугава (Рига), Кварц (Мадона), Рига Юнайтед, PPK/Betsafe (Рига), Валка, ДЮСШ Гулбене — по результатам жеребьёвки проходят дальше.

1/64 финала

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2022
 Первая лига Латвии по футболу 2022
 Вторая лига Латвии по футболу 2022
 Третья лига Латвии по футболу 2022

Примечания

Ссылки 
 Результаты розыгрыша на сайте Латвийской футбольной федерации
 

2022
Латвия
Футбол в Латвии в 2022 году